Кушелевы-Безборо́дко — российский графский род, ведущий своё начало от А. Г. Кушелева-Безбородко, унаследовавшего по высочайшему разрешению графский титул от деда со стороны матери И. А. Безбородко.
 Кушелев-Безбородко, Александр Григорьевич (1800—1855) — государственный контролёр.
 Кушелев-Безбородко, Григорий Александрович (1832—1870) — прозаик, издатель, меценат.
 Кушелев-Безбородко, Николай Александрович (1834—1862) — отставной офицер лейб-гвардии Конного полка, коллекционер живописи, чьё собрание впоследствии перешло в Музей Академии художеств и Государственный Эрмитаж.